Biedaszki ist der Name zweier Dörfer in Polen in der Wojewodschaft Ermland-Masuren:

 Biedaszki (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, vor 1945: Biedasken und Groß Neuhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Biedaszki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Biedaschken, 1938 bis 1945 Wieskoppen, Kreis Angerburg, Ostpreußen